Feldges ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Feldges (1893–1958), deutscher Kommunalpolitiker
 Mathias Feldges (1937–2022), Schweizer Politiker (SP)